Kagawa se poate referi la:

 Shinji Kagawa, un fotbalist japonez.
 Prefectura Kagawa, o unitate administrativă în Japonia.